

Geografia 
 Macerata, comune italiano capoluogo dell'omonima provincia.
 Macerata Campania, comune in provincia di Caserta.
 Macerata Feltria, comune in provincia di Pesaro e Urbino.
 Sant'Angelo in Macerata, frazione di Mercato San Severino in provincia di Salerno.
 Santo Stefano a Macerata, frazione di Cascina in provincia di Pisa.

Antroponimi 
 Sandro Macerata, calciatore italiano.